Тіто Пуенте (, повне ім'я Ернесто Антоніо Тіто Пуенте) — американський джазовий музикант, автор пісень та музичний продюсер, за походженням пуерто-риканець.

Дискографія

Як лідер 

 Mambos Vol. 1 & Vol. 2 (10" LP's, 1951) Tico
 Mambos Vol. 3 & Vol. 4 (10" LP's, 1952) Tico
 Mambos Vol. 5 & King of the Mambo, Vol. 6 (10" LP's, 1953) Tico
 Mamborama (1955) Tico
 Puente In Percussion (1956) Tico
 Cha Cha Cha's For Lovers (1956) Tico
 Cuban Carnival (1956) RCA Victor
 Night Beat (1957) RCA Victor
 Top Percussion (1958) RCA Victor
 Dance Mania (1958) RCA Victor
 Dancing Under Latin Skies (1959)
 Mucho Cha-Cha (1959)
 Tambo (1960) RCA Victor
 Cha Cha With Tito Puente at Grossinger's (1960) RCA Victor
 El Rey: Bravo (1963) Tico
 El Rey (The King) (1968) Tico
 El Rey: Tito Puente & His Latin Ensemble (1984) Concord Picante
 Mambo Diablo (1985) Concord Picante
 Sensacion (1986) Concord Picante
 Un Poco Loco (1987) Bellaphon
 Goza Mi Timbal (1989) Concord Picante
 Tito's Idea (1995) Tropi Jazz / RMM
 Jazzin'  (with India) (1996) Tropi Jazz / RMM
 Percussion's King (1997)
 Selection of Mambo & Cha Cha Cha (1997)
 50 Years of Swing (1997)
 Tito Meets Machito: Mambo Kings (1997)
 Cha Cha Cha Rumba Beguine (1998)
 Dance Mania '99: Live at Birdland (1998)
 The Very Best of Tito Puente (1998)
 Timbalero Tropical (1998)
 Yambeque (1998)
 Absolute Best (1999)
 Carnival (1999)
 Colección original (1999)
 Golden Latin Jazz All Stars: In Session (1999)
 Latin Flight (1999)
 Latin Kings (1999)
 Lo mejor de lo mejor (1999)
 Mambo Birdland (1999)
 Special Delivery featuring Maynard Ferguson (1996)
 Rey (2000)
 His Vibes & Orchestra (2000)
 Cha Cha Cha for Lovers (2000)
 Homenaje a Beny Moré Vol. 3 (2000) featuring Селіа Круз
 Dos ídolos. Su música (2000)
 Tito Puente y su Orquesta Mambo (2000)
 The Complete RCA Recordings. Vol. 1 (2000)
 The Best of the Concord Years (2000)
 Por fin (Finally) (2000)
 Party with Puente! (2000)
 Masterpiece/Obra maestra (2000) with Eddie Palmieri
 Mambo Mambo (2000)
 Mambo King Meets the Queen of Salsa (2000)
 Latin Abstract (2000)
 Kings of Mambo (2000)
 Cha Cha Cha for Lovers (2000)
 The Legends Collection: Tito Puente & Celia Cruz (2001)
 The Complete RCA Recordings, Vol. 2 (2001)
 RCA Recordings (2001)
 Puente caliente (2001)
 The Best of… (2001)
 King of Mambo (2001)
 El Rey: Pa'lante! Straight! (2001)
 Cocktail Hour (2001)
 Selection. King of Mambo (2001)
 Herman Meets Puente (2001)
 Undisputed (2001)
 Fiesta (2002)
 Colección Diamante (2002)
 Tito Puente y Celia Cruz (2002)
 Live at the Playboy Jazz Festival (2002)
 King of Kings: The Very Best of Tito Puente (2002)
 Hot Timbales! (2002)
 Dr. Feelgood (2002)
 Carnaval de éxitos (2002)
 Caravan Mambo (2002)
 We Love Salsa (2006)
 Quatro: The Definitive Collection(2012)

Співавторство 
З Діззі Гіллеспі
 Rhythmstick (1990)
З Квінсі Джонс
 Quincy Plays for Pussycats (Mercury, 1959-65 [1965])
З Хілтон Руіз
 Rhythm in the House (RMM, 1976 [1998])
З Сонні Стітт
 The Matadors Meet the Bull (Roulette, 1965)

Примітки 

Джазмени США
Музичні продюсери США